Хесус Гереро има више значења:

 Хесус Гереро (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Хесус Гереро (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику